Ampelákia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ampelákia (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Larísis, 
 Ampelákia (ort i Grekland, Attika), Nomós Piraiós, 

Robotskapade Greklandförgreningar